

Sigle 
 Society for Psychical Research – organizzazione britannica per la ricerca parapsicologica
 Surface plasmon resonance – risonanza plasmonica di superficie

Codici 
 SPR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Pedro (Belize)
 spr – codice ISO 639-3 della lingua saparua

Mineralogia 
 Spr – abbreviazione di saffirina

Note